Autrey puede referirse a: 

 Autrey, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Autrey, comuna francesa situada en Vosgos.